Михаил И́щенко:
 Ищенко, Михаил Алексеевич (род. 1950) — советский гандболист, олимпийский чемпион.
 Ищенко, Михаил Семёнович — аким города Петропавловск.